Benson Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Benson Building (Ottumwa, Iowa), NRHP-ID: 95000969
 Benson Building (Baltimore, Maryland), NRHP-ID: 80001782